Salafismus unter Kurden bezieht sich auf die Geschichte der von Kurden in Großkurdistan praktizierten Salafismus-Bewegung. Die Geschichte des Salafismus in Kurdistan ist nicht zusammenhängend und hat je nach Teil Kurdistans eine unterschiedliche Geschichte.

Im iranischen Kurdistan 
Der Salafismus im iranischer Kurdistan ist relativ neu. Es war zuvor eine sehr kleine und ungewöhnliche Ideologie. Seit den frühen 2000er Jahren hatte es jedoch unter den Kurden im Iran einen deutlichen Anstieg erlebt. Es erlangte Berühmtheit, als Hassan Rohani selbst das Innenministerium anwies, eine gründliche Untersuchung über das Wachstum von Salafis in Iranisch-Kurdistan und Irakisch-Kurdistan durchzuführen. Es wurde bestätigt, dass der Salafismus in der Region Kurdistan im Iran ein Ergebnis der Ansar al-Islam-Dschihadisten war, die nach den amerikanischen Angriffen auf das Gebiet aus dem irakischen Kurdistan flohen und in den Iran flohen und ihre Ideologie offen unter den iranischen Kurden um 2003 verbreiteten. Viele von Die ursprünglichen kurdischen Parteien im Iran sind links, säkular und sogar kommunistisch, aber in den letzten zwei Jahrzehnten haben Hunderte von kurdischen Geistlichen den Salafismus gefördert, der erheblich zugenommen hat. In einer offiziellen Stellungnahme des Innenministeriums zu den Geistlichen hieß es: „Leider erleben wir eine neue Generation kurdischer Geistlicher, die mit den für Toleranz bekannten kurdischen Geistlichen nichts gemein hat.“ Es wurde festgestellt, dass „sich der Trend nach dem Sturz von Saddam Hussein und dem Aufstieg der Salafis im irakischen Kurdistan allmählich auf das iranische Kurdistan ausbreitete“. Es gab auch eine Radikalisierung iranischer Kurden, von denen viele nach Syrien, in den Irak und nach Afghanistan reisten, um sich salafistischen Dschihadistengruppen anzuschließen. Ein salafistischer Kurde namens Saryas Sadeqi ließ seine Sprengweste außerh Chomeini-Mausoleum explodieren, tötete sich dabei selbst und beschädigte dabei den Schrein. Es wurde erneut vereinbart, dass "die meisten salafistischen Dschihadisten im iranischen Kurdistan ideologisch und religiös von irakischen Kurden beeinflusst wurden". Iranische Kurden waren einer der Hauptgründe für das Überleben des islamischen Emirats Kurdistan. Iranisch-kurdische Kollaborateure mit Ansar al-Islam schmuggelten Waren über die iranisch-irakische Grenze nach Byara.

Im irakischen Kurdistan 
Das Wachstum des Salafismus im irakischen Kurdistan geht auf die Mitte der 1980er Jahre zurück. Es gab eine Rivalität zwischen der neuen Salafi-Bewegung und dem traditionellen Islam unter den Kurden, der mehr zum Sufismus tendierte. Nach den kurdischen Aufständen gegen Saddam Hussein begann die Zunahme kurdischer Islamisten im Rahmen des sogenannten Islamischen Erwachens oder der kurdischen Mudschaheddin. Die säkulare Autonome Region Kurdistan war zunächst mit dem Anwachsen des Salafismus einverstanden und erlaubte den Salafis, Versammlungen abzuhalten und frei zu predigen. Das kurdisch-islamische Erwachen würde später aufgrund des starken Drucks der Vereinigten Staaten und der säkularen kurdischen Parteien zurückgehen. Saudi-Arabien finanzierte und unterstützte das IBK. Das irakische Kurdistan ist der Teil Kurdistans mit den meisten Salafisten. Irakisch Nach der Invasion des Irak im Jahr 2003 und dem Sturz von Saddam Hussain wurde im irakischen Kurdistan ein weiterer Funke des Salafismus wiederbelebt. Ansar al-Islam ist die bekannteste salafistische Gruppe im irakischen Kurdistan, die 2001 sogar so weit ging, einen eigenen Ministaat zu gründen. Ansar al-Islam wuchs sehr schnell und hatte großen Einfluss. Es war so bedeutend, dass es zur Bildung der CTG Kurdistan führte, um Ansar al-Islam entgegenzuwirken. Ihr Einfluss wuchs bis zu dem Punkt, dass irakisch-arabische Mitglieder von Al-Qaida im Irak in Bagdad 2003 schließlich einige kurdische Ansar al-Islam-Jugendliche töteten, weil sie befürchteten, dass Kurden die einflussreichsten Dschihadisten im Irak werden und damit AQI ersetzen würden. Es gab auch ein Attentat auf den irakischen Ministerpräsidenten Iyad Allawi in Deutschlanddurch den Ansar al-Islam-Agenten Rafik Yousef. Es gibt viele Salafi-Schulen in kurdischer Sprache in der gesamten Autonome Region Kurdistan in den Städten Sulaymaniyah, Erbil, Halabja und Duhok. Die ARK hat später viele salafistische Bücher verboten und die Privilegien salafistischer Imame eingeschränkt. Viele salafistische Imame wurden wegen ihrer von der ARK missbilligten Reden entlassen. Das harte Vorgehen gegen den Salafismus durch die ARK hat das Wachstum des Salafismus im irakischen Kurdistan nicht gestoppt. Im Gegenteil, der salafistische Einfluss und die Popularität von Mullah Krekar sind gewachsen, hauptsächlich aufgrund seiner populistischen Ansichten, seiner Äußerungen, in denen er seine Fürsorge und Unterstützung für Kurden zum Ausdruck bringt, und seiner Kritik an der Kurdophobie, die viele Kurden sagen, dass die ARK dies nicht tut. Es hat nicht nur das Image von Mullah Krekar gestärkt, sondern auch den Dissens gegen die ARK verstärkt.

Im syrischen Kurdistan 
Salafismus ist im syrischen Kurdistan nach dem Aufstieg des Islamischen Staates allgemein verpönt. Die AANOS und ihre DKS, zu denen die YPG und YPJ gehören, haben in dem Versuch, die Region zu säkularisieren, ein striktes Vorgehen gegen den Salafismus durchgeführt. Es gab zwei kurdische salafistische Bewegungen aus Syrisch-Kurdistan, wie die Bewegung von Salah al-Din dem Kurden und die Kurdische Islamische Front. Beide Gruppen betrachten sich selbst als kurdische Bewegungen und beide haben immer wieder erklärt, dass der Schutz der Kurden, der kurdischen Rechte und der kurdischen Sprache ihre Priorität ist. Beide blieben jedoch unbeliebt und die Kurdische Islamische Front löste sich auf, weil sie keine Unterstützung fand.

Im türkischen Kurdistan 
Die mehrheitlich kurdischen Gebiete in Südostanatolien sind dafür bekannt, dass sie religiöser und konservativer sind als die mehrheitlich türkischen Gebiete, was häufig zu Radikalisierung führt. In jüngster Zeit hat eine Welle von Kurden aus Bingöl und Adıyaman den Salafismus angenommen. Adiyaman, eine mehrheitlich kurdische Stadt, war früher für ihren Tabakanbau bekannt. Obwohl die Stadt später einen neuen und berüchtigten Ruf erlangte, hatte sie die tödlichste Terrorzelle der Türkei. Zwischen 2014 und 2015 haben 45 Familien aus Bingöl die türkischen Behörden gewarnt, dass eines ihrer Familienmitglieder nach Syrien oder in den Irak gegangen ist, um sich dem Islamischen Staat anzuschließen. Ein Student aus Diyarbakır, der zum Studium nach Bingöl ging, erklärte: „Niemand sollte überrascht sein. Die Radikalisierung der Kurden in Bingöl und anderswo begann lange vor dem Erscheinen des Islamischen Staates.“ Obwohl nicht alle dem Islamischen Staat beitreten würden, würden einige Kurden aus der Türkei nach Syrien reisen, um sich der Bewegung von Salah al-Din dem Kurden anzuschließen, die neben einer salafistischen Organisation auch eine kurdische Bewegung war. Die Salafi-Kurden betrachteten zusammen mit den anderen Salafis sogar Erdoğan und die AKP als kuffar.

Einzelnachweise 

Salafismus
Islamismus
Kurdistan